Ligusticum retzii är en flockblommig växtart som beskrevs av Fulgenzio Vitman. Ligusticum retzii ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
retzii